Bovina puede referirse a:
 Bovinae, subfamilia de mamíferos placentarios.
 El ganado bovino.
 Bovina (Nueva York), localidad estadounidense.
 Bovina (Texas), localidad estadounidense.
 Bovina (Wisconsin), localidad estadounidense.
 Yelena Bóvina, tenista profesional rusa.